Velika nagrada Avstrije 1975 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 17. avgusta 1975 kot osma dirka za Veliko nagrado Avstrije z dirkalniki Formule 1 in šesta, ki je potekala na dirkališču Österreichring.

Dirka se je zaradi prihoda nevihte začela z zamudo 45 minut, saj so na dirkalnike nameščali gume za mokro progo. Nazadnje je bila prekinjena zaradi nenehnega močnega deževanja. Prevoženih je bilo 29 krogov od načrtovanih 54 krogov. Podeljene so bile polovične točke.

Zmagal je Vittorio Brambilla z dirkalnikom March in tako dosegel svojo edino zmago v sedmih letih dirkanja v Formuli 1. Na drugo mesto se je z zaostankom 27 sekund uvrstil James Hunt z dirkalnikom Hesketh, tretji pa je bil Tom Pryce z dirkalnikom Shadow, ki je z zaostankom osmih sekund za Huntom prvič v svoji karieri v Formuli 1 osvojil stopničke. Pryce je stopničke po tem dosegel le še na Veliki nagradi Brazilije 1976, preden se je na Veliki nagradi Južne Afrike 1977 smrtno ponesrečil.

Na dan dirke se je na jutranjem prostem treningu zgodila huda nesreča, ko je Mark Donohue zaradi počene gume v prvem ovinku trčil v ogrado in jo prebil. Na kraju nesreče je umrl delavec ob progi. Najprej se je zdelo, da Donohue ni bil poškodovan, pozneje pa so mu v bolnišnici odkrili znotrajmožgansko krvavitev, ki je zahtevala operacijo. Med operacijo je prišlo do komplikacij ter je Donohue dva dneva po nesreči umrl.

Dirka 

|-
! 1
| 9
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 29
| 57:56,69
| 8
| 4,5
|-
! 2
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 29
| + 27,03 s
| 2
| 3
|-
! 3
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 29
| + 34,85 s
| 15
| 2
|-
! 4
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 29
| + 1:12,66
| 9
| 1,5
|-
! 5
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 29
| + 1:23,33
| 13
| 1
|-
! 6
| 12
| Niki Lauda
| Ferrari
| 29
| + 1:30,28
| 1
| 0,5
|-
! 7
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 29
| + 1:39,07
| 5
|  
|-
! 8
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 28
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 28
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 10
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 28
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 28
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 12
| 31
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 28
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 13
| 25
|  Brett Lunger
| Hesketh-Ford
| 28
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 14
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 28
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 15
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 28
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 16
| 22
|  Rolf Stommelen
| Hill-Ford
| 27
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 17
| 29
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 26
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! NC
| 33
| Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
| 25
| +5 krogov
| 27
|  
|-
! Ods
| 32
| Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 23
| El. sistem
| 26
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 21
| Obnašanje
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 17
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jo Vonlanthen
| Williams-Ford
| 14
| Motor
| 28
|  
|-
! Ods
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 10
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Matra
| 10
| Vbrizganje
| 14
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 2
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 1
| Trčenje
| 19
|  
|-
! DNS
| 28
|  Mark Donohue
| March-Ford
| 0
| Smrtna nesreča
| 20
|  
|-
! DNS
| 6
|  Brian Henton
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Tony Trimmer
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Vittorio Brambilla 1'53.900

Formula 1 sezona 1975
1975